Elizabeth Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Elizabeth Rodriguez (Schauspielerin), US-amerikanische Schauspielerin 
 Elizabeth Rodriguez, Geburtsname von Elizabeth De Razzo (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin